Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Isonami :
 le Isonami, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1908 et retiré du service en 1930 ;
 le Isonami, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1927 et coulé en 1943 ;
 le Isonami, un destroyer de classe Ayanami lancé en 1957 et retiré du service en 1987.

Isonami